Професор - врста занимања
 Професор - песма групе Смак
 Професор - роман енглеске књижевнице Шарлоте Бронте